Майа́ми () — название народности коренных американцев и топоним:
 Майами — индейский народ в США.
 Майами — город в штате Флорида, США.
 Майами — административный центр округа Оттава, штат Оклахома, США.
 .

Фильмы 
 Miami (1924 фильм), потерянный американский немой фильм
 Miami (2017 film), финский фильм

Телесериалы 
 Полиция Майами () — американский телесериал о двух полицейских, работающих в Майами под прикрытием. В главных ролях снялись Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас.

Водоёмы 
 Канал Майами, во Флориде
 Майами (Нью-Йорк), река в Нью-Йорке

Техника 
 USS Miami (SSN-755) — атомная ударная подводная лодка типа «Лос-Анджелес».

Видеоигры 
 Hotline Miami — компьютерная игра в жанре 2D Top-Down action

Футбольный клуб 
 «Майами» — название футбольного клуба «Форт-Лодердейл Страйкерс» с 2006 по 2010 год.

См. также 
 M.I.A.M.I.
 «Интер Майами» — футбольный клуб